Giuseppe Chiarolanza (1864-1920) – pittore italiano
Raffaele Chiarolanza (1881-1969) – politico italiano